Werder (en somali : Wardheer) est une ville d'Éthiopie située dans la zone Werder de la région Somali. Elle se trouve à  et à  d'altitude. C'est le centre administratif du woreda de Werder.

Ville dans la région Somali